Чили́м — многозначный термин:

 Чилим, или рогульник — однолетнее растение семейства Рогульниковых.
 Чилим плавающий — см. рогульник плавающий
 Чилимы — семейство морских десятиногих ракообразных:
 Гребенчатый чилим
 Травяной чилим
Чилить - отдыхать

Чилим — название кальяна в Узбекистане и некоторых других тюркоязычных странах.

Топоним 
 Чилим — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Чилим (приток Барыша) — река в Базарносызганском и Барышском районах Ульяновской области.
 Чилим (приток Большой Яклы) — река в Сурском районе Ульяновской области.

См. также 
 Большой Чилим
 Чилимка

Примечания